Высо́кое (, до 2016 г. — Жовтне́вое) — село, Ивановский сельский совет, Барвенковский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320483503. Население по переписи 2001 г. составляет 178 (79/99 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Высокое находится в 4-х км от села Ивановка.
В 3-х км протекает река Сухой Торец, рядом находится балка Сосновая.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Переименованные населённые пункты Украины
Населённые пункты, названные в честь Октябрьской революции
Населённые пункты Барвенковского района